Palais Rohan peut faire référence à plusieurs bâtiments :

 Palais Rohan de Bordeaux ;
 Palais Rohan de Strasbourg ;
 Palais Rohan de Vienne (Autriche) ;
 Palais Rohan ou palais Czernin, à Prague en République tchèque.